Rivière à la Chute peut se référer à:

Hydronymes

Rivière à la Chute, cours d'eau dans Stoneham-et-Tewkesbury (municipalité de cantons unis), MRC La Jacques-Cartier, Capitale-Nationale, au Québec.
 Rivière à la Chute, affluent de la rivière Métabetchouane, dans Lac-Bouchette (municipalité), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.
Rivière à la Chute, Cours d'eau de l'Île d'Anticosti, en Côte-Nord, au Québec.